

Biologia
Zilla – genere di piante della famiglia delle Brassicaceae
Zilla – genere di ragni della famiglia Araneidae

Musica
Zilla – gruppo musicale rock statunitense
Zilla – album dell'omonimo gruppo del 2005

Persone
Bob Zilla – bassista statunitense
Justin Zilla – hockeista su ghiaccio tedesco
Vittore Zanetti Zilla – pittore italiano

Altro
Zilla – kaijū del cinema statunitense, nato come versione moderna di Godzilla
Zilla – personaggio biblico, seconda moglie di Lamech

Altri progetti